Antonina Moiseeva – pallavolista sovietica
 Irina Moiseeva – ex danzatrice su ghiaccio russa
 Tamara Moiseeva – ex cestista sovietica
 Tat'jana Moiseeva – ex biatleta russa
 Viktorija Moiseeva – giocatrice di curling russa